

Acronimi 
 FIRE (Fully Integrated Robotized Engine) – motore FIRE

Cinema 
 Fire – film del 1996 diretto da Deepa Mehta
 Fire – film del 2002 diretto da Aleta Chappelle
 Fire – film del 2004 diretto da Allan A. Goldstein

Fumetti 
 Fire – personaggio dei fumetti DC Comics
 Fire – miniserie a fumetti Image Comics

Geografia 
 Isola Fire – una delle isole Fox, Alaska (Stati Uniti d'America)

Informatica 
 Fire – instant messenger per macOS

Letteratura 
 Fuoco (Fire: From A Journal of Love) – libro di Anaïs Nin del 1995
 Fire – libro di Kristin Cashore del 2009

Musica 
 Fire Records – etichetta discografica britannica
 The Fire – gruppo musicale italiano

Album 
 Fire – album degli Ohio Players del 1974
 Fire – album degli Inner City del 1990
 Fire – album dei Wild Orchid del 2001
 Fire – album degli Electric Six del 2003

Canzoni 
 Fire – brano musicale di Jimi Hendrix del 1967, dall'album Are You Experienced
 Fire/Rest Cure – singolo di Arthur Brown del 1968
 Fire – singolo degli Ohio Players del 1974
 Fire – singolo degli U2 del 1981
 Fire – singolo di Bruce Springsteen del 1987
 Fire/Jericho – singolo dei The Prodigy del 1992
 Fire – singolo degli Scooter del 1997
 Fire – singolo di Des'ree del 1998
 Fire – singolo di Joe Budden con Busta Rhymes del 2003
 Fire – singolo di Ferry Corsten del 2005
 Fire – singolo di Krystal Meyers del 2005
 Fire – singolo dei Dead by Sunrise del 2009
 Fire – singolo dei Kasabian del 2009
 Fire – singolo delle 2NE1 del 2009
 Fire – singolo dei Lacuna Coil del 2012
 Fire – singolo di Beth Ditto del 2017
 Fire – singolo di Joan Thiele del 2017

Sport 
 Chicago Fire Soccer Club – società calcistica statunitense

Televisione 
 Fire – film per la tv del 1977 diretto da Earl Bellamy
 Bruciati vivi (Fire) – episodio della prima stagione di X-Files